Le elezioni generali in Israele del 1999 si tennero il 17 maggio per l'elezione del primo ministro e il rinnovo della Knesset.

Per la carica di Primo ministro si fronteggiarono l'uscente Benjamin Netanyahu e il laburista Ehud Barak, che prevalse col 56,1% dei voti; dalla competizione elettorale si ritirarono Azmi Bishara, Yitzhak Mordechai e Benny Begin.

Le elezioni parlamentari, indette anticipatamente in seguito ad un accordo tra Netanyahu e Barak, resero necessaria la formazione di un governo di coalizione, formato da 7 partiti (Shas, Meretz, Yisrael BaAliyah, Centro, Partito Nazionale Religioso e Ebraismo della Torah Unito), che disponeva di una maggioranza di 75 seggi.

Risultati

Elezione del Primo ministro

Elezioni parlamentari

Collegamenti esterni

Israele
1999